Сан-Мильян-де-Екора ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха (Логроньо). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Аро. Занимает площадь 10,77 км². Население — 61 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 60 км.

Население

Примечания

Ссылки

Муниципалитеты Риохи